Patentgesetz, kurz PatG steht für:
 das deutsche Patentgesetz, siehe Patentgesetz (Deutschland)
 das Patentgesetz für die Deutsche Demokratische Republik vom 6. September 1950
 das Patentgesetz (DDR) vom 27. Oktober 1983
 das österreichische Patentgesetz 1970
 das Schweizer Patentgesetz 1954, siehe Patentgesetz (Schweiz)
 das erste Patentgesetz im heutigen Sinne von 1474, siehe Patentgesetz (Venedig)